Mason House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mason House (Arkansas), ID-Nr. 91001319
 Mason House (Kentucky), ID-Nr. 88003320
 Mason House (Louisiana), ID-Nr. 01000512
 Mason House (New Hampshire), ID-Nr. 83004049
 Mason House (Ohio), ID-Nr. 79001978
 Mason House (Virginia), ID-Nr. 74002100